Agullent kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Agullent (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Agullent (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar